Juha-Pekka Haataja (né le  à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kärpät Oulu, il passe professionnel avec son club formateur dans la SM-liiga en 2002. Il remporte le Kanada-malja en 2004, 2005 et 2012 avec le Kärpät.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
2012-2013 : remporte le trophée Veli-Pekka-Ketola.
2012-2013 : remporte le trophée Aarne-Honkavaara.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 15|| 4|| 0|| 4|| 2|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 56|| 4|| 6|| 10|| 4|| 11|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2003-2004|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 44|| 3|| 4|| 7|| 10|| 15|| 2|| 0|| 2|| 6
|-
| 2004-2005|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 48|| 6|| 15|| 21|| 10|| 9|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2005-2006|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 55|| 9|| 16|| 25|| 24|| 11|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
| 2006-2007|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 56|| 27|| 32|| 59|| 52|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 33|| 10|| 17|| 27|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 58|| 24|| 26|| 50|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HIFK|| SM-liiga|| 46|| 16|| 21|| 37|| 14|| 6|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
| 2010-2011|| HIFK|| SM-liiga|| 52|| 16|| 22|| 38|| 26|| 14|| 8|| 8|| 16|| 4
|-
| 2011-2012|| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 55|| 24|| 16|| 40|| 16|| 9|| 4|| 2|| 6|| 0
|-
| 2012-2013|| Kärpät Oulu|| SM-liiga || 60|| 28|| 31|| 59|| 69|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2013-2014|| Atlant Mytichtchi || KHL || 42|| 5|| 9|| 14|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Kärpät Oulu || Liiga || 32|| 7|| 11|| 18|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || MODO Hockey || SHL || 16|| 2||5 || 7||6 || 4|| 1||3 ||4 ||2
|-
| 2015-2016 || MODO Hockey || SHL || 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2015-2016 || KooKoo Kouvola || Liiga || 49|| 14|| 19|| 33|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || KooKoo Kouvola || Liiga || 60|| 20|| 21|| 41|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HIFK || Liiga || 49|| 13|| 15|| 28|| 26|| 14|| 4|| 6|| 10|| 2
|-
| 2018-2019 || KooKoo Kouvola || Liiga || 54|| 14|| 21|| 35|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || KooKoo Kouvola || Liiga || 59|| 17|| 33|| 50|| 16|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| +1||align="left"| Quatrième place

Références

Naissance en octobre 1982
Naissance à Oulu
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du HIFK
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du MODO hockey
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara
Gagnant du trophée Veli-Pekka-Ketola